Села:
 Яворівка — Вінницька область, Піщанський район
 Яворівка — Житомирська область, Звягельський район
 Яворівка — Івано-Франківська область, Калуський район
 Яворівка — Черкаська область, Золотоніський район

Річка:
 Яворівка — річка у Львівській області